Снесарев, Снесарёв — фамилия. В русском варианте женская форма Снесарева, Снесарёва.

Известные носители фамилии:
 Снесарев, Андрей Евгеньевич (1865—1937) — русский и советский генерал и учёный-востоковед.
 Снесарев, Аркадий Георгиевич (1932—1979) — советский сценарист, редактор мультипликационных фильмов.
 Снесарёв, Владимир Семёнович (1914—1995) — Герой Советского Союза.
 Снесарев, Глеб Павлович (1910—1989) — советский этнограф, крупный специалист в области истории религиозных верований народов Среднеазиатского региона.
 Снесарев, Павел Евгеньевич — русский и советский психиатр

Примечания